Шенаван () — населённые пункты в Армении:
 Шенаван (Арагацотн)
 Шенаван (Армавирская область)
 Шенаван (Лорийская область)